Czarna heißen folgende 

Orte in Polen:
 Czarna (Powiat Dębicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Dębicki, Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Czarna (Powiat Dębicki)
 Czarna (Powiat Konecki), Dorf in der Gmina Stąporków, Powiat Konecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Czarna (Powiat Łańcucki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Łańcucki, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Czarna Górna, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Bieszczadzki, Woiwodschaft Karpatenvorland

Fließgewässer in Polen:
 Czarna (Gwda) (dt. Zarne), Nebenfluss der Gwda (Küddow) in der Woiwodschaft Großpolen
 Czarna (Tyśmienica), Nebenfluss des Wieprza-Zuflusses Tyśmienica in der Woiwodschaft Lublin
 Czarna (Weichsel), Zufluss der Weichsel in der Woiwodschaft Masowien
 Czarna (Radew), Zufluss der Radew (Fluss) in der Woiwodschaft Westpommern
 Czarna (Ostsee), Zufluss der Ostsee in der Woiwodschaft Westpommern
 Czarna Konecka, Zufluss der Pilica in der Woiwodschaft Łódź
 Czarna (Wisłoka), Zufluss der Wisłoka in den Woiwodschaften Kleinpolen und Karpatenvorland
 Czarna Włoszczowska, Zufluss der Pilica in der Woiwodschaft Łódź
 Czarna (Wolbórka), Zufluss der Wolbórka, eines Nebenflusses der Pilica in der Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:
 Gmina Czarna